Flatey est le nom de deux îles islandaises
 Flatey, dans la baie Breiðafjörður, la plus connue, de par son importance historique et culturelle ;
 Flatey, au nord-ouest de la baie Skjálfandi.